João Soares peut désigner:
  (né en 1949), juriste et homme politique portugais ;
 João Soares (né en 1951), joueur de tennis brésilien ;
 João Soares (né en 1980), joueur portugais de basket-ball ;